Jahreis ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Jahreis, deutscher Ernährungsphysiologe
 Erika Jahreis (* 1934), deutsche Mundartdichterin fränkischer Sprache

Siehe auch:
 C. A. Jahreis, Fabrik mechanischer Stickereien in Hohenems, Vorarlberg
 Jahreiß
 Jahrreiss